{{Ficha de persona
|nombre = Sabás Raimundo Sánches Valdivia|imagen = Sabás Raimundo Sánchez Valdivia.jpg
|tamaño = 
|descripción = 
|fecha de nacimiento = 4 de agosto de 1865
|lugar de nacimiento =  Arroyo Blanco, Cuba
|fecha de fallecimiento = 5 de octubre de 1928
|lugar de fallecimiento = Sancti Spíritus, 
|nacionalidad = 
|ocupación = Mambí
|cónyuge = 
|hijos = 
}}Sabás Raimundo Sánchez Valdivia' (Arroyo Blanco, -hoy municipio de Jatibonico, Sancti Spíritus, Cuba-, 4 de agosto de 1865 - muerte en Sancti Spíritus, Cuba, 5 de octubre de 1928) fue Mambí que se entregó a la lucha por la independencia de Cuba, donde ocupó diferentes responsabilidades.

 Inicios 

Uno de los 22 hijos de los esponsales de Don José Joaquín Sánchez Marín e Isabel María de Valdivia y Salas. Al igual que su hermano Serafín, se entrega a la causa por independencia de Cuba, donde ocupa varias responsabilidades, entre ellas Inspector de Sanidad de la 1.ª. División del 4.º. Cuerpo del Ejército Libertador.

 Neocolonia 

Una vez instituida la República Neocolonial, mantuvo su actitud intachable ante la corrupción imperante.

Al igual que sus hermanos Serafín y Tello, fue siempre un eterno enamorado de la independencia de Cuba.

Vino a Cuba en comisión distribuyendo circulares redactadas por Martí entre los distintos jefes de la Revolución del 68. Al desembarcar nuevamente en Cuba después de desempeñar la comisión expresada, es detenido, siendo acusado de ser el instigador del movimiento de Lajas y Cruces que se había llevado a cabo días antes de su llegada.

Luego de haber aprobado el cuarto año de medicina en la Universidad de La Habana, en 1892, pasó a Cayo Hueso, donde ayudó por un tiempo al apóstol Martí en los trabajos revolucionarios.

En la expedición de los Generales Carlos Roloff y su hermano Serafín, desembarcó como ayudante de este con el grado de Capitán, hasta 1896 en que se le ascendió a Comandante.

Junto a su hermano tomó parte en la toma del fuerte Taguasco, peleando valientemente en los combates de los Pasitos, Las Varas, Río Grande, La Reforma, Iguará, La Campana, Manajabo, Alberich, Calabazas, Manaquita Capiró y Las Damas, donde cayó el 18 de noviembre de 1896 Serafín.

La revista literaria Brisas del Yayabo de la ciudad de Sancti Spíritus, en su número 4, del 1 de agosto de 1911, dedicó en su página de honor, una crónica de la fructífera vida de Raimundo Sánchez....El general Sánchez nació en Sancti Spíritus, en cuya ciudad goza de grandes simpatías…''

Después, ascendido a Teniente Coronel, operó con su hermano "Tello", batiéndose bravamente en los combates de Santa Teresa, El Jíbaro y Arroyo Blanco, terminando la guerra con el grado de Coronel y alcanzado en la Revolución de Agosto el de General.

Muerte 

Este ilustre arroyoblanquense falleció el 5 de octubre de 1928. Su sepelio constituyó una honda manifestación de duelo, donde los espirituanos le rindieron honores militares. Fue sepultado en el cementerio de la ciudad de Sancti Spíritus, al lado de su jefe y hermano mayor Serafín Sánchez.

Jatiboniquenses
Militares de Cuba
Militares cubanos en la guerra de la Independencia cubana
Militares del Ejército cubano de la guerra de la Independencia cubana